

Astronomia 
 70781 Donnelly – asteroide del sistema solare.

Geografia 
 Canada 
 Donnelly – villaggio dell'Alberta
 Stati Uniti d'America
 Donnelly – città della Contea di Valley, Idaho
 Donnelly – città della Contea di Stevens, Minnesota

Persone 
 Anne Donnelly (1932) – pittrice irlandese
 Donal Donnelly (1931-2010) – attore irlandese
 Euphrasia Donnelly (1905-1963) – nuotatrice statunitense
 Gary Donnelly (1962) – ex tennista statunitense
 Ignatius Donnelly (1831-1901) – politico, saggista e studioso statunitense
 Jack Donnelly (1985) – attore britannico
 Jamie Donnelly (1947) – attrice statunitense
 Jennifer Donnelly (1963) – scrittrice statunitense
 Joe Donnelly, propr. Joseph Simon Donnelly (1955) – politico, avvocato e diplomatico statunitense
 Killian Donnelly (1984) – attore e cantante irlandese
 Laura Donnelly (1982) – attrice britannica
 Liam Donnelly (1996) – calciatore nordirlandese
 Martin Donnelly (1964) – ex pilota automobilistico britannico
 Martin Donnelly (1988) – calciatore nordirlandese
 Meg Donnelly (2000) – attrice e cantante statunitense
 Patrice Donnelly (1950) – attrice ed ex ostacolista statunitense
 Patricia Donnelly (1919-2009) – modella statunitense, Miss America 1939
 Peter Donnelly (1936) – ex calciatore inglese
 Rory Donnelly, propr. Ruaridhri Donnelly (1992) – calciatore nordirlandese,
 Ruth Donnelly (1896-1982) – attrice statunitense
 Simon Donnelly (1974) – allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese
 Tony Donnelly (1886-1947) – calciatore inglese,